Sigles de la Regió Policial Central
 Sigles en anglès que volen dir Remote Procedure Call ("Crida a procediment remot")
 Sigles de República Popular de la Xina en algunes llengües romàniques